Cyrkwica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Cyrkwica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen